

Caratteristiche tecniche
È un terzino sinistro.

Carriera
Cresciuto nel settore giovanile dello , ha esordito in prima squadra il 29 gennaio 2020 disputando l'incontro del Campionato Pernambucano vinto 1-0 contro il . Il 17 agosto seguente ha esordito nel Brasileirão in occasione del match giocato contro l'.

Note

Collegamenti esterni